Phronesis steht für:

 Klugheit (auch „Denken“, „Vernunft“); ein altgriechischer Begriff und philosophischer Fachausdruck
 Phronesis (Zeitschrift), eine philosophische Fachzeitschrift
 Phronesis (Band), Jazzband aus London